Fragneto peut faire référence à :

 Fragneto est une commune italienne de la province de Bénévent, en Campanie ;
 Fragneto est une commune italienne de la province de Naples, en Campanie.

Homonymie de toponyme